C2C (groep), Franse DJ-groep
Coast to Coast, een fietsroute door het noorden van Engeland
Cradle to Cradle, duurzame ontwikkeling volgens William McDonough en Michael Braungart
c2c (spoorwegonderneming), een Britse spoorwegonderneming
Consumer to consumer, consumer to consumer, wordt gebruikt om bedrijvigheid tussen consumenten weer te geven zoals op veiligingwebsites.